Estádio Cícero Pompeu de Toledo - estádio de futebol do São Paulo Futebol Clube, conhecido como Estádio do Morumbi
 Avenida Morumbi - importante via localizada na Zona Oeste de São Paulo
 Estação Morumbi - uma estação ferroviária e futuramente de metrô, pertencente à linha 9 da CPTM e à linha 17 do Metrô
 Morumbi Shopping - centro comercial localizado no distrito de Santo Amaro, no município de São Paulo

Bairros e distritos 

 Morumbi (Goiânia)
 Morumbi (Paulínia)
 Morumbi (São Paulo)
 Morumbi (Uberlândia)

Desambiguação